Into the Unknown kan henvise til:

 Into the Unknown (Bad Religion-album), et album af Bad Religion
 Into the Unknown (Mercyful Fate-album), et album af Mercyful Fate